Pop up, Pop-Up eller popup kan avse:

 Pop-Up – äldre namn för glassen Calippo
 Pop up (handel) – en plats för handel en kort tid, även konserter i ovanliga lokaler
 Popup-bok – en bok med luckor och flikar
 Popup-fönster – ett fönster som visas framför andra fönster i ett datorbaserat grafiskt användargränssnitt